Plusieurs cathédrales sont dénommées cathédrale Saint-Jean en l’honneur d’un  :
 la cathédrale Saint-Jean de Besançon ;
 la cathédrale Saint-Jean de Limerick ;
 la cathédrale Saint-Jean de Lublin ;
 la cathédrale Saint-Jean de Lyon ;
 la cathédrale Saint-Jean de Varsovie.

Voir aussi 
 les 
 les 
 les 
 les 
 les 

~
Jean